Обі́д — вживання їжі серед дня, між сніданком і вечерею
 О́бід — зовнішня частина колеса, звичайно обведена шиною, взагалі — зовнішня частина круглого або циліндричного предмета

 Обід — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край Словаччини.

Див. також 
 Обод
 Ободова кишка
 Обідкова частка